Sorbon steht für folgende Orte:
 Sorbon, Gemeinde im Département Ardennes, Frankreich
 Sorbon Haoussa, Dorf in der Gemeinde Kourteye, Niger

Sorbon ist der Familienname folgender Personen:
 Jérémy Sorbon (* 1983), französischer Fußballspieler
 Robert von Sorbon (1201–1274), französischer Theologe, Namensgeber für die Sorbonne

Siehe auch:
 Sorbom